Alfredo Bazoli – politico italiano
Giovanni Bazoli – banchiere italiano
Stefano Bazoli – avvocato e politico italiano